Лайо́шмиже́ () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 164,66 км², на которой проживает 11 626 жителей (2005).

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Венгрии